Micronephthys är ett släkte av ringmaskar. Micronephthys ingår i familjen Nephtyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Micronephthys